Dakota City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dakota City (Iowa)
Dakota City (Nebraska)